Nüssle oder Nüßle ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Nüssle (1732–1797), deutscher Kupferschmied und Erfinder
 Elisabeth Nüssle (1926–2010), deutsche Psychologin
 Emil Nüssle (1877–1914), deutscher Forstmann
 Florian Nüßle (* 2001), österreichischer Snooker-Spieler
 Hermann Nüßle (1889–nach 1932), deutscher Pianist und Musikkritiker
 Karl Nüßle (1816–1892), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Niklas Nüssle (* 1994), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Norbert Nüssle (1932–2012), deutscher Künstler
 Robert Nüßle (* 1987), deutscher Schwimmsportler